МФФ — многозначная аббревиатура. В зависимости от контекста может означать:
 Международная федерация флорбола
 Международная федерация футбола (FIFA)
 Московская федерация футбола
 Межрегиональная федерация футбола, например МФФ «Золотое Кольцо»
 Международный финансовый факультет ФА при Правительстве РФ
 Московский финансовый форум

Примечания